Ангелина Михайловна Судиловская (1903—1976) — советский учёный-орнитолог.

Биография 
Родилась 23 апреля 1903 г. в г. Кимры Тверской губернии. Отец — Михаил Иванович Судиловский, директор Кимрской низшей ремесленной школы, мать — Ольга Карловна Судиловская, учитель.

Окончила Кимрскую школу второй ступени (1920) и естественное отделение физико-математического факультета МГУ (1926). Дипломная работа — «Сравнительно-анатомическое изучение мускулатуры и иннервации тазовой области и задних конечностей бескилевых птиц», научный руководитель М. А. Мензбир, позже была опубликована Академией наук (1931).

В 1927—1930 гг. - аспирантка М. А. Мензбира и одновременно лаборант при кабинете сравнительной анатомии и зоогеографии. Кандидатская диссертация «О соотношении морфологических признаков врановых птиц с их географическим распространением» (1930) также была опубликована Академией наук СССР отдельным изданием (1933).

Научный сотрудник: в 1930—1936 — Лаборатории зоогеографии АН СССР, в 1936—1938 — Московского филиала Зоологического института АН СССР.

В 1938—1976 годы - старший научный сотрудник Зоологического музея Московского государственного университета; с 1954 года до последних дней жизни работала заведующим орнитологическим отделом Зоологического музея МГУ.

Вышла на пенсию незадолго до смерти.

Умерла 1 августа 1976 года в Москве. Похоронена на Введенском кладбище (17 уч.).

Публикации 
Автор более чем 150 научных работ

Автор работ по авифауне Центральной Азии — «Птицы Кашгарии» (1936) и «Птицы Таримского бассейна и окружающих его гор» (1973).

Награды 
 Сталинская премия 2-й степени (в составе авторского коллектива) за научный труд «Птицы Советского Союза. В 3 т.» (1952).
 орден Трудового Красного Знамени (1953).

Примечания

Источники 
 http://letopis.msu.ru/peoples/3660
 Фото http://www.rbcu.ru/information/272/15049/
 Судиловская Ангелина Михайловна. Орнитол. 1903—1976. Некролог — Бюллетень МОИП. Отд. биол., 1978, т. 83, С.136-143

Подписавшие «письмо трёхсот»
Орнитологи СССР
Похороненные на Введенском кладбище